

Населені пункти та їхні частини
 Вирембиська — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Вирембиська — село в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вирембиська — частина села Кічня в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Вирембиська — частина села Подоле-Ґурова в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Вирембиська — частина села Капалув у гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки